Gōkura ist der Familienname folgender Personen:

 Gōkura Kazuko (1914–2016), japanischer Maler
 Gōkura Senjin (1892–1975), japanischer Maler